Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2011 was de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de twaalfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2011. De races werden verreden op 16 oktober 2011 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2011
Portimão